Bammer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bammer (* 1984), österreichischer Fußballspieler
 Anton Bammer (* 1934), österreichischer Bauforscher
 Dominik Bammer (* 1990), österreichischer Handballspieler
 Hans Bammer (1922–2017), österreichischer Landespolitiker (SPÖ)
 Julia Bammer (* 1988), österreichische Politikerin (NEOS)
 Sybille Bammer (* 1980), österreichische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Bamer
 Pammer